Bloody Belgium (The Kids), nummer uit 1978 van de Vlaams punkband The Kids
 Bloody Belgium (bier), bier gebrouwen ter gelegenheid van de inhuldiging van een gedenkteken voor Belgische vluchtelingen te Twickenham

Variant 
 Bloody Bloody Belgium, film uit 2014 van Roy Wallace